USS Reid steht für folgende Schiffe der United States Navy:

 USS Reid (DD-21), Zerstörer (1909 bis 1919)
 USS Reid (DD-292), Zerstörer (1919 bis 1930)
 USS Reid (DD-369), Zerstörer der Mahan-Klasse
 USS Reid (FFG-30), Lenkwaffenfregatte
 USS Beverly W. Reid (APD-119)